Сергей Владимирович Брюханов (28 августа 1959 года, Копейск Челябинская область, СССР) — российский художник-абстракционист.

Биография 
Родился 28 августа 1959 года в г. Копейск Челябинской области.
С 2006 года живет в Москве. Работает преимущественно с масляной живописью и в технике коллажа, стремится передавать свет посредством цвета и сочетания фактур. Относится к числу художников «чье творчество определило спектр художественно-эстетических исканий второй половины XX века в России».
Провел более тридцати персональных выставок, участвовал в десятках иных выставочных проектов, в том числе в качестве куратора.
Произведения Сергея Брюханова хранятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи Государственного Русского музея, Министерства культуры Российской Федерации и многих других музеях и художественных институтов; сотни работ находятся в частных коллекциях России, США, Великобритании, Франции, Германии, Испании, Австрии, Финляндии. Биография включена в издание «2000 выдающихся художников и дизайнеров XX столетия».

Примечания 

Художники СССР
Художники России